Олеат марганца — химическое соединение,
соль марганца и олеиновой кислоты
с формулой Mn(CHCOO),
тёмно-коричневое аморфное вещество,
не растворяется в воде.

Получение 
 Реакция водного раствора олеата натрия и растворимой соли марганца:

Физические свойства 
Олеат марганца образует тёмно-коричневое аморфное вещество.

Не растворяется в воде, растворяется в растительных маслах, ароматических углеводородах, эфире.

Применение 
 Используется в качестве сиккатива.

Литература

См. также 
 Олеиновая кислота

марганца